Dickkopf bezeichnet:

 eigensinnige oder starrsinnige Menschen, siehe Starrsinn
 einen Süßwasserfisch der Karpfenartigen, siehe Döbel
 eine Vogelfamilie, siehe Dickköpfe
 einen mittelgroßen, gedrungenen Falter aus der Familie der Dickkopffalter
 eine Familie von Inhibitoren des Wnt-Signalweges

Dickkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Dickkopf (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Schwäbischer Dickkopf-Landweizen
 Paul Dickopf (1910–1973), von 1965 bis 1971 Präsident des Bundeskriminalamts
 Der Dickkopf
 Dickkopp
 Dickopp